De combinatie voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 13 februari 2018 in het Jeongseon Alpine Centre in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioen was de Zwitser Sandro Viletta.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag afdaling
  Uitslag slalom

Mannen combinatie